Dlimas (Banyuputih)
 Dlimas (Ceper)
 Dlimas (Tegalrejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing